

Томиці — гміна в Вадовицькому повіті Малопольського воєводства
 Томиці — село в гміні Йорданув-Шльонський Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Томиці — село в гміні Цепловоди Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Томиці — село в гміні Томиці Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Томиці — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Томиці — село в гміні Ґлоґувек Прудницького повіту Опольського воєводства
 Томиці — село в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства
 Томиці — село в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства